Mitt steht für:

 Baseballhandschuh
 eine deutschsprachige Zeitschrift in Mexiko-Stadt, siehe mitt.

Mitt ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Mitt (1903–1942), estnischer Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Mit